Комарська сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, на території Волноваського району Донецької області. Адміністративний центр — селище міського типу Комар.

Утворена 17 липня 2020 року.

Населені пункти 
До складу громади входять 19 сіл: Комар, Веселе, Вільне Поле, Воскресенка, Грушівське, Дніпроенергія, Запоріжжя, Зірка, Іскра, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Олександроград, Піддубне, Привільне, Скудне, Толстой, Федорівка, Ялта та 5 селищ: Бурлацьке, Зелений Гай, Комишуваха, Перебудова, Шевченко.

Джерела 

Громади Волноваського району

засновані в Україні 2020